Strinz steht für:
 Strinz-Trinitatis, Ortsteil der Gemeinde Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen
 Strinz-Margarethä, Ortsteil der Gemeinde Hohenstein (Untertaunus) im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen

Strinz ist der Familienname folgender Personen:
 Willi Strinz (1908–1988), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus (Roter Stoßtrupp)